Юниорский турнир УЕФА 1974 года — 27-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 22 по 31 мая 1974 года в Швеции. Болгары в 3-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация

Группа 11

Группа 12

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Швеции
Футбол в Европе в 1974 году
Май 1974 года
Спорт в Швеции в 1974 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Чемпионаты Европы в 1974 году